Форт-Гамильтон-Паркуэй:

 Форт-Гамильтон-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line.
 Форт-Гамильтон-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Sea Beach Line.
 Форт-Гамильтон-Паркуэй — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT West End Line.